Carlos Lopes (sporter) (1947), Portugees sporter
 Carlos Lopes (Guinee-Bissau) (1960), Guinees ambtenaar